Municipio de Wakefield puede referirse a los siguientes municipios:

Estados Unidos
Municipio de Wakefield (condado de Gogebic, Míchigan)
Municipio de Wakefield (condado de Stearns, Minnesota)
Municipio de Wakefield (condado de Dixon, Nebraska)

Inglaterra
Ciudad de Wakefield, municipio metropolitano del condado de West Yorkshire, Inglaterra.